Sarcobataceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Obejmuje jeden rodzaj Sarcobatus, w obrębie którego wyróżnia się 2 gatunki występujące w zachodniej części Ameryki Północnej, głównie w Wielkiej Kotlinie i na Pustyni Sonora. Rosną w miejscach suchych i zasolonych, gdzie nierzadko odgrywają dominującą rolę w zbiorowiskach roślinnych. Cenione są jako opał oraz surowiec do wyrobu narzędzi.

Morfologia 

Oba zaliczane tu gatunki to cierniste, gruboszowate krzewy. Liście są mięsiste, skrętoległe, bez przylistków i bezogonkowe. Blaszka liściowa jest niepodzielona i całobrzega. Kwiaty są jednopłciowe (rośliny bywają zarówno jednopienne jak i dwupienne). Kwiaty męskie wyrastają zebrane w kotkowate kwiatostany, podczas gdy kwiaty żeńskie rozwijają się pojedynczo. Kwiaty męskie są pozbawione okwiatu, a w kwiatach żeńskich okwiat jest zredukowany do 2 mięsistych listków, które po zapłodnieniu osłaniają i oskrzydlają owoc. Pręcików jest od 1 do 4 i są one wolne. Owocolistki w liczbie 2 tworzą wpół dolną zalążnię.

Systematyka 
Rodzaj Sarcobatus był do 1997 roku włączany do rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). Analizy porównawcze budowy plastydów w rurkach sitowych oraz badania molekularne chloroplastowego DNA dowiodły, że rośliny te stanowią odrębną linię rozwojową w obrębie goździkowców, bliską szkarłatkowatym (Phytolaccaceae).

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2017)

 Podział

Rodzaj: Sarcobatus C. G. D. Nees in Wied-Neuwied, Reise Nord-America 1: 510. 1839
 Sarcobatus baileyi Coville
 Sarcobatus vermiculatus (Hook.) Torr.

Przypisy 

Goździkowce